Phillips Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Phillips Airport (Missouri)
 Phillips Airport (Box Butte County, Nebraska)
 Phillips Airport (Seward County, Nebraska)
 Phillips Airport (North Carolina)